El Hassi – comune dell'Algeria nella provincia di Batna.
El Hassi – comune dell'Algeria nella provincia di Relizane.